Раевский, Николай Николаевич:
 Раевский, Николай Николаевич (1771—1829) — русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии (1813).
 Раевский, Николай Николаевич (1801—1843) — русский генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн, Русско-персидской войны 1826—1828, Русско-турецкой войны 1828—1829 и Кавказских войн.
 Раевский, Николай Николаевич (1839—1876) — полковник, участник Среднеазиатских походов и сербско-турецкой войны.